Edizioni dell'Urogallo è una casa editrice italiana dedicata esclusivamente alla traduzione in italiano di opere letterarie originariamente scritte in lingua portoghese.

Storia
Con sede a Perugia, la casa editrice ha iniziato la sua attività alla fine del 2007. Nel tempo, le Edizioni dell'Urogallo sono andate formando il più vasto catalogo mai esistito in italiano di traduzioni di opere letterarie dal portoghese, che oggi consta di circa 70 titoli. La casa editrice è stata distinta con i Premi Nazionali di Traduzione del MIBACT nel 2015, per il valore complessivo del catalogo. Tra i vari autori pubblicati, si segnalano vari Premi Camões (Mia Couto, Rubem Fonseca, Ferreira Gullar, Arménio Vieira) e altri grandi nomi della prosa portoghese (Lídia Jorge, Teolinda Gersão, Almeida Faria, Gonçalo M. Tavares), brasiliana (Sérgio Sant'Anna) o africana (José Eduardo Agualusa, João Paulo Borges Coelho, Ana Paula Tavares, Paulina Chiziane, João Melo).

Collane principali

Frontiere perdute 
È stata la prima collana inaugurata dal marchio perugino, dedicata alla letteratura post-coloniale in lingua portoghese, e dunque alla produzione letteraria dei seguenti paesi: Capo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Mozambico, Timor Est. Tra i volumi usciti, quelli degli angolani José Eduardo Agualusa (Un estraneo a Goa, 2009, Borges all'inferno e altri racconti, 2009 e Al posto del morto, 2012) e João Melo (L'uomo dallo stecchino in bocca, 2010), del timorense Luís Cardoso (Requiem per il navigatore solitario, 2010), il mozambicano João Paulo Borges Coelho (Cronaca di Rua 513.2, 2011 e Campo di transito, 2012), del mozambicano Mia Couto (Ventizinco).

Galaica 
Aperta nel 2009, è dedicata alla più recente produzione letteraria in lingua galega. Tra i volumi pubblicati quelli di Teresa Moure (La giornata degli alberi, 2009), Antón Riviero Coello (I figli di Bakunin, 2010), Francisco Castro (Spam, 2012),  María Reimóndez Meilán (Pirata).

Pessoana 
In questa collana trovano luogo i testi meno noti di Fernando Pessoa in Italia. Per ora sono usciti due titoli: Alla memoria del Presidente-Re Sidónio Pais nel 2010 ed Economia & commercio nel 2011.

Clássicos 
Contenitore editoriale dedicato alla ristampa di testi classici delle letterature portoghese e brasiliana in lingua originale e in versione integrale. Quattro i volumi finora pubblicati: Os Lusíadas di Luís Vaz de Camões, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, di Machado de Assis, História de Menina e Moça di Bernardim Ribeiro e O Livro de Cesário Verde.

Lusitana 
Aperta nel 2013, questa collana raccoglie opere di prosa contemporanea provenienti dal Portogallo. Accanto a due titoli di Teolinda Gersão (La città di Ulisse, 2013), la collana si apre al contemporaneo e al contemporaneissimo con nomi come Gonçalo M. Tavares (Enciclopedia, 2018),  Lídia Jorge (I Memorabili, 2018), Almeida Faria (con la ripubblicazione della Tetralogia Lusitana in progetto tra il 2018 e il 2020).

Brasiliana 
Aperta nel 2013 per dare voce alle più recenti correnti letterarie brasiliane, la collana si apre con un romanzo di José Castello, Ribamar, vincitore del Prêmio Jabuti 2011. Sérgio Sant'Anna, André Sant'Anna e Ferreira Gullar sono tra gli autori rappresentati in collana.

Rubem Fonseca 
Una collana interamente dedicata all'opera di uno dei più noti scrittori brasiliani contemporanei, Rubem Fonseca, la cui opera era già stata parzialmente tradotta in italiano da altre case editrici. Tra quelle non ancora tradotte, per i tipi dell'Urogallo sono uscite: Diario di un libertino e E nel mezzo del mondo prostituto, solo amore pel mio sigaro ho tenuto nel 2012, Il Seminarista e Mandrake, la Bibbia e il bastone nel 2013, Lei e altre donne e Il buco nella parete nel 2017.

Collegamenti esterni

Aziende della provincia di Perugia
Case editrici italiane